Михаил Јужни је освојио турнир. У финалу је победио Јанка Типсаревића резултатом 5:7, 6:0, 6:4.

Носиоци 

  Николај Давиденко (прво коло)
  Виктор Ханеску (прво коло)
  'Михаил Јужни (победник)
  Игор Андрејев (прво коло)

<li>  Пабло Куевас (четвртфинале)
<li>  Јанко Типсаревић (финалиста)
<li>  Фабрис Санторо (друго коло)
<li>  Марин Васаљо Аргвељо (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 2009.